Limpurg steht für:

 die Burg Limpurg in Schwäbisch Hall
 die Burg Limburg (Baden)
 das sich nach ersterer Burg nennende Adelsgeschlecht Schenken von Limpurg
 das nach diesem Adelsgeschlecht benannte Limpurger Land
 die dort liegenden Limpurger Berge
 die patrizische Frankfurter Stubengesellschaft Alten Limpurg

Limpurg ist ein Namensteil folgender Personen:

 Eberhard Schenk von Limpurg-Speckfeld (1560–1622), württembergischer Obervogt und Landhofmeister 
 Friedrich Ludwig von Rechteren-Limpurg-Speckfeld (1811–1909), deutscher Politiker
 Konrad Weiß von Limpurg (1536–1575), deutscher Humanist 
 Sophie Eleonore von Limpurg-Gaildorf (1655–1722), deutsche Dichterin

Außerdem ist „Limpurg“ eine mittelalterliche Schreibweise für:
 die Stadt Limburg an der Lahn

Siehe auch:
 Pückler-Limpurg
 Limburg